Зеррине-Руд (Зерринеру́д) — иранский гидроним. Может означать:

 Зеррине-Руд
 Кара-Чай